Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands steht für:
 Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands (1921), die historische Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands von 1921 bis 1972
 Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands (1976), die heutige Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands e.V., gegründet 1976